Del Río (ou Del Rio) pode se referir a:

Los Del Río - um grupo musical

Pessoas
Andrés Manuel del Río
Dolores del Río
Almodóvar del Río
Lázaro Cárdenas del Río
Olivia del Rio
Vanessa del Rio

Localidades
Del Rio (Texas)
Del Rio (Califórnia)

Ou ainda
Pinar del Río
Pinar del Río (província)
Lora del Río
Boca del Río
Ixtlahuacán del Río
Gallegos del Río
Palma del Río
Castel del Rio
Coatlán del Río (município)
Torres del Río
Atenango del Río

Ver também

Desambiguação
Desambiguações de topônimos